Paccha (Jauja), na região de Junín (Peru)
 Paccha (distrito de Chota), na região de Cajamarca (Peru)
 Paccha (Yauli), na região de Junín (Peru)

Desambiguações de topônimos